El término Volta puede referirse a:

 Alessandro Volta, un físico italiano.
 Volta, un álbum de estudio de la cantante Islandesa Björk.
 Volta, un cráter lunar.
 Volta, un lugar designado por el censo en California.
 Volta, una región de Ghana.
 Río Volta, uno de los tres grandes ríos africanos que desembocan en el Golfo de Guinea.
 Lago Volta, una represa en Ghana.
 Alto Volta, el antiguo nombre de Burkina Faso.
 La Volta, competición ciclista disputada en Cataluña.
 Volta Mantuana, una localidad y comune italiana de la provincia de Mantua, región de Lombardía.

Enlaces externos